Алексей Сергеевич Ванин (род. 13 ноября 1954, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (1995).

Биография 
Алексей Ванин родился 13 ноября 1954 года в Москве, в детстве жил в Хлебном переулке. Дед был царским офицером-кавалеристом, который перешёл на сторону Красной армии. Играет в московском театре на Юго-Западе практически с момента его основания. Работает на телевидении в программах «Доходное место», «12,5 кресел».

Играет, как правило, трагикомический репертуар.

Награды 
 Заслуженный артист России (1995).

Работы в театре 
 «Мастер и Маргарита» — Афраний, доктор Стравинский
 «Опера нищих» — Джонатан Пичем
 «Куклы» — Дон Хавьер
 «Ревизор» (1-редакция, возобновление 1999 г.) — Почтмейстер Шпекин и Трактирный слуга
 «Мастер и Маргарита» — Пилат
 «Аллегория» — Святослав
 «Требуется старый клоун» — Никколо
 «Старые грехи» 
 «Чайка» (1-я редакция) — Дорн
 «Укрощение строптивой» (1-я редакция) — Люченцио
 «Мольер» — Захария Муаррон, архиепископ де Шаррон
 «Анна Каренина 2» — Алексей Каренин
 «J. Gay - Opera.ru» — Секретарь Пичема
 «Три сестры» — Тузенбах
 «Король умирает» — доктор
 «Гамлет» (1-я редакция) — Лаэрт
 «Дураки» — Леон Толчинский
 «Игроки» — Швохнев
 «Конкурс» — Альберт
 «Носороги» — Дюдар
 «Три цилиндра» — Дионисио
 «Свадьба Кречинского» («Дело») — Кречинский
 «Смерть Тарелкина» («Трилогия») — Ох Антиох Елпидифорович
 «Дракон» (1-я редакция) — Генрих 
 «Трактирщица» — Кавалер Риппафратта
 «Женитьба» (1-я редакция) — Кочкарев и Анучкин 
 «Игроки» — Глов-младший, Кругель и Утешительный
 «Жаворонок» — Варвик 
 «Уроки дочкам» — Сидорка («Уроки дочкам»), Саша («Беда о нежного сердца»)
 «Самозванец» — Корешков
 «Сестры» — Марк
 «С днём рождения, Ванда Джун!» — Вудли
 «Ромео и Джульетта» — Парис
 «Страсти по Мольеру» (1-я редакция) — Валер и Маркиза Дуримена
 «Калигула» (1-я редакция) — Геликон
 «Русские люди» — Вернер
 «Агент 00» — Первый зам
 «Комната Джованни» — Отец Дэвида
 «Чайка» (2-я редакция) — Дорн
 «Слишком женатый таксист» — инспектор Портерхаус
 «Ромео и Джульетта» — Капулетти
 «На дне» — Клещ
 «Сон в летнюю ночь» — Тезей
 «Самоубийца» — Калабушкин

Фильмография

Художественное кино 
  — Быстрее собственной тени — Рольф Шмидт, спортсмен
  — Ледяная внучка — эпизод (нет в титрах)
  — Воскресенье, половина седьмого — Олег Дмитриевич Круглянский, доктор биологических наук, друг Геннадия Борового
  — Возьми меня с собой — эпизод (нет в титрах)
  — Не сошлись характерами — Букреев, муж-диктатор
  — Школа Этуалей — Эдуард Модестович, дирижёр
  — Марш Турецкого 2 (фильм 10-й «Золотой выстрел») — Гоголев
  — Трио — Петрусь, "белорусские телевизоры"
  — Тотализатор — сантехник
  — Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант (2-й сезон, фильм 4-й «Гадюка в сиропе») — эпизод
  — Александровский сад — эпизод
  — Там, где кончается детство 
 — — Люба, дети и завод… — Герман
  — Вся такая внезапная (16-я серия «Ставки сделаны»)
  — Май — Тихон Петрович
  — Приключения солдата Ивана Чонкина — Пахомов
  — Жизнь, которой не было — прокурор
  — Доктор Тырса (17-я серия) — Олег Семёнович, врач хоккейной команды
  — Папаши — врач

Примечания

Ссылки 
 Алексей Ванин на сайте театра на Юго-Западе.
 КиноПоиск: Алексей Ванин 
 Интервью с актёром.

Персоналии:Театр на Юго-Западе